Le qualificazioni del singolare del BB&T Atlanta Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Thiemo de Bakker (ultimo turno, Lucky Loser)
  Alex Kuznetsov (ultimo turno, Lucky Loser)
  Rajeev Ram (ultimo turno, Lucky Loser)
  John-Patrick Smith (qualificato)

<li> Illja Marčenko (qualificato)
<li> Steven Diez (qualificato)
<li> Kevin King (ultimo turno)
<li> Michael Venus (qualificato)

Qualificati 

  Steven Diez
  Illja Marčenko

<li>  Michael Venus
<li>  John-Patrick Smith

Lucky Loser

  Thiemo de Bakker
  Alex Kuznetsov

<li>  Rajeev Ram

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2014
ATP World Tour 2014